Cecile kann sein

 ein meist weiblicher Vorname, siehe Cécile
 ein Roman von Theodor Fontane, siehe Cécile (Roman)
 eine Musikerin aus Jamaika, siehe Ce’Cile

Cecile steht für

 Cecile (Kalifornien), Ort im Fresno County, Kalifornien
 Cecile (Louisiana), Ort im Caddo Parish, Louisiana

Siehe auch: Cécile